Miejscowości w USA:
 Weaubleau – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
Gminy w USA:
 Weaubleau (ang. Weaubleau Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory